Heliograf může znamenat:

 Heliograf (měřicí přístroj) — přístroj pro měření délky denního svitu
 Heliograf (signalizační přístroj) — předchůdce telegrafu